«Предчувствие» () — копродукционный драматический художественный фильм Вячеслава Криштофовича. Выход в прокат состоялся в 2020 году.

Лонглайн: Всё в жизни нужно делать вовремя.

Синопсис 
Медленную жизнь провинциального приморского городка N вдруг сотрясает местный скандал, разворачивающийся вокруг мужчины, который ушел из жизни. О месте его захоронения знают лишь жена и друг, но они категорически отказываются сообщить об этом другим. Таким якобы было завещание покойного — чудака, влюблённого в море. Каждый из героев ищет ответы на собственные вопросы, однако ищет их снаружи, в социуме, в других, а потому не находит. Ощущение тревоги разлито под открытым небом. Что-то должно произойти.

В ролях 
 Станислав Боклан — Петро
 Ксения Николаева — Лиза
 Лариса Руснак — Анна
 Александр Токарчук — судья
 Ирина Бенюк — Мария
 Сергей Пащенко — Валентин
 Евгения Муц — Даша
 Юрий Евсюков — часовщик

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Крым
 Режиссёр-постановщик: Вячеслав Криштофович
 Оператор-постановщик: Валерий Анисимов
 Художник-постановщик: Павел Ярмусевич
 Композитор: Владимир Гронский
 Звукорежиссёр: Сергей Прокопенко
 Монтаж: Элеонора Суммовська
 Художник по костюмам: Ирина Горшкова
 Художник по гриму: Елена Богомольникова
 Подбор актёров: Алла Самойленко
 Директор картины: Елена Дементьева
 Исполнительный продюсер: Дмитрий Кожема
 Сопродюсер: Ванда Адамик Грыцова
 Продюсер: Андрей Ермак

Производство 
В июне 2018 начались съемки фильма «Предчувствие»; основными локациями для съемок стали пейзажи Одессы и Черноморска. Производство завершилось в мае 2019 года.

Кинопроект стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Заявленная смета фильма — 27 155 500 грн. Из них доля Госкино составила 50 % от всей сметы (₴ 13,6 млн.). Также финансирование выделил Словацкий аудиовизуальный фонд.

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма  на IMDb
 Официальный сайт 
 Официальная страница  на Facebook

Фильмы-драмы Украины
Фильмы Украины 2020 года
Фильмы на украинском языке
Фильмы-драмы Словакии
Фильмы-драмы Литвы